Dominique Picard peut faire référence à :
 Dominique Picard (mathématicienne) ;
 Dominique Picard (psychologue).